Czaplicki ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Czaplicki (1904–1940), polnischer Eishockeytorwart und Ruderer
 Jerzy Czaplicki (1902–1992), polnischer Opernsänger (Bariton)